Hypomnemata bezeichnet

 ein antikes literarisches Genre, siehe Hypomnema
 eine Schriftenreihe auf dem Gebiet der Klassischen Altertumswissenschaften, siehe Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben